Příjmení Bielecki nosí více různých významných osobností:

 Adam Bielecki (horolezec) (* 1983) – polský horolezec
 Adam Bielecki (politik) (1811–1859) – rakouský římskokatolický duchovní a politik polské národnosti
 Jan Krzysztof Bielecki (* 1951) – polský politik

Související články 
 Adam Bielecki